Арнольд Эйдус (; ,  — , , Флорида) — американский .

Прославился в 1946 году, выиграв в Париже Международный конкурс Лонг и Тибо и произведя на отца-основателя конкурса Жака Тибо исключительное впечатление: «Какая роскошь, как искристость звука. А техника! Он не упускает ни единой ноты. Вы, американцы, сами не знаете, какие таланты у вас есть», — говорил Тибо об Эйдусе корреспонденту журнала «Тайм».

Из записей Эйдуса наиболее известна его работа над произведениями Золтана Кодаи в дуэте с Яношем Штаркером.

Арнольд Эйдус скончался 3 июля 2013 года.

Примечания 

Скрипачи США
Академические музыканты США
Сессионные музыканты США